« Dialogue » peut se référer :
 au dialogue, une communication entre au moins deux personnes ;
 au dialogue et au dialogue socratique, deux genres littéraires ;
 à la librairie Dialogues à Brest.

En cinématographie, le dialoguiste est la personne chargée d'écrire les dialogues.

Plusieurs titres d'œuvres portent ou contiennent également ce mot :
 en littérature,
 Dialogues avec l'ange, un ouvrage collectif ;
 Dialogues tristes , une série de dialogues d'Octave Mirbeau ;
  ou Dialogues des morts, plusieurs ouvrages ;
 Dialogues avec Max Jacob, un essai de Louis Émié ;
 Douze douzains de dialogues ou Petites scènes amoureuses, une série de textes érotiques de Pierre Louÿs ;
 en philosophie,
 Dialogues de Platon, terme générique regroupant l'ensemble des ouvrages de Platon ;
 Dialogues sur la religion naturelle, un ouvrage de philosophie de David Hume ;
 Trois dialogues entre Hylas et Philonous, un texte du philosophe George Berkeley ;
 en linguistique,
 Dialogue des langues, essai de Sperone Speroni ; 
 en théologie,
 Le Dialogue, ouvrage de Catherine de Sienne ;
 en sciences,
 Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, ouvrage de Galilée ;
 Dialogues d'histoire ancienne, une revue internationale consacrée à l'Antiquité ;
 en musique,
 Dialogue, un album de Four Tet (1999) ;
 Dialogues des carmélites, opéra de Francis Poulenc (1957) ;
 Dialogues, œuvre mixte de Jean-Claude Risset (1975)
 au cinéma et à la télévision,
 , un album du groupe Between the Buried and Me (2011) ;

Voir aussi